Sassandra (stad) - stad in het district Bas-Sassandra in Ivoorkust
 Sassandra (rivier) - rivier in Ivoorkust
 Sassandra (departement) - departement in Ivoorkust
 Bas-Sassandra - district in Ivoorkust
 Sassandra-Marahoué - district in Ivoorkust
 Haut-Sassandra - regio in Ivoorkust